Санта Лаура има више значења:

 Санта Лаура (Окозокоаутла де Еспиноса), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Лаура (Текпатан), насеље у савезној држави Чијапас у Мексику
 Санта Лаура (Ел Наранхо), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Санта Лаура (Каборка), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Лаура (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Лаура (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Санта Лаура (Гвемез), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Лаура (Љера), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Лаура (Викторија), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Санта Лаура (Пануко), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Лаура (Плаја Висенте), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Лаура (Тамалин), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Санта Лаура (Мерида), насеље у савезној држави Јукатан у Мексику